База́рна пло́ща — назва площ у кількох населених пунктах.

Базарна площа — зникла площа у місті Добропілля Донецької області.
 Базарна площа — площа у місті Жмеринка Вінницької області.
 Базарна площа — площа у місті Знам'янка Кіровоградської області.
 Базарна площа — площа у місті Коростень Житомирської області.
 Базарна площа — площа у місті Ладижин Вінницької області.
 Базарна площа — площа у місті Малин Житомирської області.
 Базарна площа — зникла площа у місті Миколаїв, на її місці було збудоване дитяче містечко «Казка».
 Базарна площа — площа у селищі міського типу Онуфріївка Кіровоградської області.

Базарна площа — історико-архітектурний комплекс XII—XIII століть в Баку, в історичному районі Ічері-шехер.

Площі